

Прізвище 

 Гапочка Катя — вокалістка українського гурту «Гапочка».
 Гапочка Микола Михайлович — український політик, член Аграрної партії України, народний депутат Верховної ради України четвертого скликання.
 Гапочка Павло Микитович — український радянський партійний діяч, філософ, 2-й секретар Львівського обласного комітету КП(б)У.

Інше 
 «Гапочка» — український інді-гурт, створений у 2008 році.